Сіба́та () — японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Сібата Кацуіє — японський полководець.
 Сібата Мідзухо (1986) - японська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.
 Сібата Рьо (1987) — японський фігурист.

Топоніми 
 Сібата (Міяґі)
 Сібата (Ніїґата)
 Повіт Сібата